Molekulska formula -{C10H12N2O4}- se može odnositi na:

 Stavudin
 3-Hidroksikinurenin